Ральф Фи́ллип Клейн (; 1 ноября 1942, Калгари — 29 марта 2013, там же) — премьер-министр канадской провинции Альберта (1992—2006). Лидер партии прогрессистов-консерваторов Альберты. За политическое долгожительство и авторитарный стиль управления получил прозвище Король Ральф.

Биография 
Родился в семье безработного (в дальнейшем — профессионального борца) и официантки. Родители отца иммигрировали в Канаду из Германии, родители матери — из Англии. Был отчислен из колледжа, служил в ВВС Канады, затем всё же окончил бизнес-колледж в Калгари, позднее учился в Университете Атабаски. До 1969 года работал пресс-секретарём в региональных отделениях Красного креста и благотворительной организации United Way Worldwide, затем до 1980 года тележурналист.

В 1980—1989 гг. мэр Калгари (дважды переизбирался, в 1983 и 1986 гг.). Один из организаторов Зимней олимпиады 1988 года, прошедшей в этом городе.

В 1989 г. избран в Законодательное собрание Альберты. Занял пост министра окружающей среды в провинциальном правительстве Дона Гетти. После отставки Гетти 5 декабря 1992 г. стал лидером Прогрессивно-консервативной партии Альберты, а 16 декабря — премьер-министром провинции. Во главе с Клейном партия выигрывала выборы в парламент провинции в 1993, 1997, 2001 и 2004 гг. Клейн оставил своё место в Законодательном собрании 15 января 2007 года.

15 декабря 2010 года стало известно, что Ральф Клейн страдает заболеванием лёгких, ХОБЛ. Ральф Клейн умер в Калгари 29 марта 2013 года после продолжительной болезни.

Награды 

В 2002 году Ральф Клейн получил Медаль Золотого юбилея королевы Елизаветы II. В 2005 году — медаль столетия Альберты. 27 марта 2008 года правительство Франции присвоило Клейну звание кавалера Ордена Почётного легиона. В 2012 году Клейн был награждён медалью Бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II.

Примечания

Ссылки 
 CBC Article on Western Standard Controversy
 «The loose tongue of Ralph Klein» — Quotes by Ralph Klein 

Мэры Калгари
Премьер-министры Альберты
Кавалеры Олимпийского ордена
Выпускники Университета Атабаски